Ревельинос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,86 км². Население — 303 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы